Die Liste enthält alle 327 Marktgemeinden in Niederösterreich. Außerdem gibt es in Niederösterreich 170 Ortsgemeinden, 72 Stadtgemeinden sowie die vier Statutarstädte Krems an der Donau, Sankt Pölten, Waidhofen an der Ybbs und Wiener Neustadt.

Einzelnachweise 

Niederosterreich
!Marktgemeinden